Brava! può riferirsi a:
 Brava! - raccolta della cantante Mina
 Brava! - album del 2011 della cantante Paulina Rubio
 Brava! - programma televisivo italiano del 2018